Silbermühle steht für:
 Silbermühle (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Silbermühle (Leopoldstal), ehemalige Mühle in Leopoldstal, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Silbermühle (Norden), ehemalige Mühle in Norden, Kreis Norden, Niedersachsen
 Silbermühle (Plau am See), Wohnplatz von Plau am See, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Silbermühle (Sachsen bei Ansbach), Ortsteil der Gemeinde Sachsen bei Ansbach, Landkreis Ansbach, Bayern	
 Silbermühle (Waldershof), Ortsteil der Stadt Waldershof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern